Артемовская или Артёмовская — название населённых пунктов в России:

 Артемовская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Артемовская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Артёмовская — деревня в Егорьевском районе Московской области.

См. также 
 Артёмовская волость
 Артёмовская ТЭЦ